Герасим (Добросєрдов)
 Добросердов Дмитро Костянтинович
 Добросердов Костянтин Леонідович